Doctor Music es una promotora independiente de conciertos y espectáculos musicales afincada en España, con oficinas en Madrid y Barcelona. En 1996 creó el Doctor Music Festival en Escalarre (Lérida).

Historia 
Doctor Music se crea en 1982 de la mano de Neo Sala, actual presidente de la compañía. El primer concierto que realiza es el de Obús y Starshooter en el Palau Blaugrana 2 de Barcelona, el mes de febrero de ese mismo año.

En febrero de 1983 lleva a cabo su primera gira, con tres conciertos de UFO en España.

En 1987 organiza la gira de Tina Turner en España, con dos conciertos en la Plaza de toros Monumental de Barcelona, uno en el Rockodromo de Madrid y otro en el Estadio de Mestalla en Valencia.

En 1988 organiza las giras de Michael Jackson y Whitney Houston.

En 1992 consigue el récord de vender más de medio millón de entradas para la gira de Dire Straits On The Street en España.

Los días 12, 13 y 14 de julio de 1996 se celebra la primera edición del Doctor Music Festival en Escalarre, Lérida, uno de los primeros festivales masivos del país con una afluencia de más de 25.000 personas. Los años 1997 y 1998 se celebran la segunda y la tercera edición en el mismo recinto.

El 19 de junio de 1999 organiza el Guti Festival en el Estadio Olímpico de Madrid "La Peineta", con cabezas de cartel como R.E.M., Molotov y Orbital.

El 21 de junio de 2003 organiza el Doctor Music Day en el Estadio Olímpico de Barcelona, con nombres como Metallica, Evanescence, Zwan y Tricky, entre otros.

En 2005 bate el récord nacional de agotar todas las entradas para la gira de U2 en España (82.000 entradas) en seis horas. En agosto del mismo año Doctor Music alcanza el número 1 del Billboard Boxscore después de recaudar 9.7 millones de Euros con los dos conciertos de Bruce Springsteen en el Camp Nou de Barcelona. De este modo se convierte en el primer promotor, y único hasta la fecha, que consigue encabezar la tabla de recaudaciones de conciertos en todo el mundo.

El 6 de julio de 2008 se celebra en Castellón de Ampurias, Gerona, el festival Doctor Loft 05:00, con la peculiaridad de empezar a las 05:00 horas y tener una duración de 26 horas. El cartel, encabezado por artistas como R.E.M., Iggy & The Stooges y Editors, entre otros, se complementa con una carpa de clubbing que incluye la programación de dj’s internacionales.

En 2008 Doctor Music pasa a ser el primer promotor en agotar entradas en el Camp Nou para dos conciertos consecutivos, con motivo de la gira de Bruce Springsteen. Es también el primero en volver a organizar conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu, después de más de 15 años sin haberse realizado eventos de este tipo.

A finales de 2009 se crea DoctorMusic.DJ, la división de Doctor Music que se ocupa de la gestión de DJ, de la promoción y distribución de su obra a nivel nacional e internacional y de la organización de eventos de música electrónica.

En 2010 promueve y produce los primeros espectáculos musicales familiares, desarrollando una gira de arenas con el espectáculo de la BBC Walking with Dinosaurs.

En 2012, con motivo del 30 aniversario, la promotora organiza exposiciones en Madrid (Círculo de Bellas Artes) y Barcelona (Palau Robert) con contenido recogido durante sus 30 años de actividad, incluidos carteles, entradas, pases y fotografías. 

En 2013 organiza la primera edición del festival reggae Trash An' Ready en el Pueblo Español de Barcelona, con las actuaciones de Soldiers of Jah Army, Black Uhuru, The Skatalites y Pirat's Sound Sistema.

En 2014 crea el Barcelona Metal Festival, cuya primera edición se celebra el 6 de julio en el Pueblo Español con Within Temptation como cabeza de cartel. Asimismo, un mes antes trajo a la Península ibérica por primera vez a la cantante estadounidense Miley Cyrus con dos fechas en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, y en Madrid, en el  Barclaycard Center, con su gira mundial Bangerz Tour.

En 2015 crea, junto a Universal Music Spain, el sello discográfico de música electrónica DoctorMusic.dj, que trabaja con deejays de la escena nacional como Eyes Of Providence, Gelab y Allan Ramirez.

Giras organizadas por Doctor Music 

 Bruce Springsteen
 U2
 Adele
 Leonard Cohen
 Bob Dylan
 Paul McCartney
 The Rolling Stones
 Bon Jovi
 R.E.M.
 Red Hot Chili Peppers
 Radiohead
 Michael Jackson
 Tina Turner
 David Bowie
 Lou Reed
 Depeche Mode
 Mark Knopfler
 Dire Straits
 Prince
 Pink Floyd
 Santana
 Whitney Houston
 Alicia Keys
 Iggy Pop
 Queens of the Stone Age
 Blur
 Bad Religion
 Pulp
 Suede
 Beastie Boys
 Nick Cave
 Deep Purple
 Alice Cooper
 David Byrne
 NoFX
 Rage Against the Machine
 Kings of Leon
 The Drums
 The Black Keys
 Crowded House
 Moby
 Nick Cave
 Fun Lovin' Criminals
 Black Eyed Peas
 Justin Bieber
 Britney Spears
 Backstreet Boys
 Eminem
 The Cranberries
 Bruno Mars
 Miley Cyrus
 Rise Against
 Passenger
 Texas
 Kraftwerk
 Bryan Adams
 Ricky Martin
 King Crimson
 Shawn Mendes

Referencias

Enlaces externos 
 Página web oficial
 Doctor Music Festival 2019
 Página web oficial DoctorMusic.dj

Productores de música de España